Pristobrycon är ett släkte av fiskar. Pristobrycon ingår i familjen Characidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Pristobrycon